Сен-Лора́н-де-Буа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 130 км на південний захід від Парижа, 35 км на захід від Орлеана, 30 км на північ від Блуа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 127 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 301,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сен-Лоран-де-Буа на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Лоран-де-Буа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луар і Шер